Wierzbinek – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Wierzbinek
 Wierzbinek – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim
 Wierzbinek – nieczynny wąskotorowy przystanek osobowy w Wierzbinku, w gminie Wierzbinek, w powiecie konińskim w województwie wielkopolskim
 Wierzbinek – dawna gromada